Sarıkçı est un nom commun et un nom propre turcs. Il peut faire référence à :

Étymologie 
Sarıkçı est un mot turc composé de sarık qui signifie « turban », et du suffixe -çı qui désigne une personne et un nom de métier (comme -eur, -er, ou -iste en français). Sarıkçı signifie donc « vendeur de turbans ».

Prénom 
Sarıkçı est un prénom turc notamment porté par :
  (?-1675), homme d'État ottoman.

Voir aussi 
 Sarıkçıoğlu, patronyme turc composé de sarıkçı et du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de », accusatif de oğul qui signifie « fils ». Sarıkçıoğlu signifie donc « fils du vendeur de turbans ».

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc